Смолвиль () — вымышленный родной город Супермена. Некоторое время символом Смолвиля был Супербой — юная версия Супермена. Действие сериала «Тайны Смолвиля» проходит там же. Впервые этот город появляется в «Smallville, USA» в Superboy (volume 1) #2 (1949).

Информация о городе 
Смолвиль обычно изображается как идеальный маленький изолированный американский город. Его жители представляются довольно дружелюбными, хотя для этого относительно маленького городка, его уровень преступности необычно высок.

В комиксе представлены такие жители Смолвиля, как Джонатан и Марта Кент (отец и мать Кларка) и их приёмный сын, подруга и одноклассница Кларка Лана Лэнг, лучший друг Пит Росс и полицейский руководитель Дуглас Паркер. В оригинальном раннем комиксе Супербоя, другие известные жители включали профессора Финиса Поттера (дядя Ланы), археолога Льюис Лэнга (её отца) и молодого Лекса Лютора.

В Смолвиле есть одна-единственная школа, которую посещает Кларк, Пит Росс, Хлоя и Лана.

В первоначальном комиксе о Супербое, доска объявлений при въезде в Смолвиль гласит: «Добро пожаловать в Смолвиль, дом Супербоя».

Население Смолвиля 
Численность населения составляет 45001 человек.

Месторасположение Смолвиля 
Месторасположение Смолвиля, как и многих других городов вселенной DC Comics, точно никогда не заявлялось. Местоположение Смолвиля изменялось на протяжении многих комиксов, в многих из них он находился неподалёку от Метрополиса. В сериале «Тайны Смолвиля» и фильме «Человек из Стали» он находится в Канзасе.

В Amazing World of DC Comics #14 (1977) было заявлено, что Смолвиль находится в штате Мэриленд. Это местоположение было подтверждено в комиксе с картой Смолвиля и ближайшей области, которая была издана в New Adventures of Superboy #22 (октябрь 1981). В них Смолвиль располагался в нескольких милях к западу от большого залива, очень похожего на Делавэрский залив.

Карта Legion-era Metropolis, включенная в Legion of Super-Heroes vol. 2 #313 (июль, 1984) утверждала, что Смолвиль, находился где-то на северо-востоке штата Пенсильвания или на севере Нью-Джерси.

Вне комиксов

Источники 
Сomics in Context #139: Superman Returns Twice

Ссылки 
 Смолвиль на Supermanica
 Smallville Wiki

Супермен
Города вселенной DC
Тайны Смолвиля